Amerikai Egyesült Államok
Adams (Észak-Dakota)
Adams (Decatur megye, Indiana)
Adams (Morgan megye, Indiana)
Adams (Kalifornia)
Adams (Kentucky)
Adams (Massachusetts)
Adams (Minnesota)
Adams (Nebraska)
Adams (New Jersey)
Adams (város, New York)
Adams (falu, New York)
Adams (Oklahoma)
Adams (Oregon)
Adams (Pennsylvania)
Adams (Tennessee)
Adams (nagyváros, Adams megye, Wisconsin)
Adams (város, Adams megye, Wisconsin)
Adams (Green megye, Wisconsin)
Adams (Jackson megye, Wisconsin)
Adams (Walworth megye, Wisconsin)
Adams Center (Wisconsin)
egyéb
 Adams, angol családnév
 Adams versenyautó-konstruktőr cég